Gudmund Fredriksen (1899-1976) – calciatore norvegese
Jon André Fredriksen (1982) – calciatore norvegese
Lars Fredriksen (1971) – cantante norvegese
Odd Fredriksen (1921-1985) – calciatore norvegese
Paula Fredriksen (1951) – storica delle religioni statunitense
Sverre Fredriksen (1906-1961) – calciatore norvegese
Trond Fredriksen (1977) – allenatore di calcio ed ex calciatore norvegese
Ulrik Fredriksen (1999) – calciatore norvegese